McDonnell_Douglas_KC-10_Extender — американский самолёт-заправщик, созданный на базе гражданского авиалайнера DC-10.
 КС-10 — самоходная широкозахватная сенокосилка.